Horvátország
 Banovci, falu Bebrina községben, Bród-Szávamente megyében
 Banovci, falu Csótnémeti községben, Vukovár-Szerém megyében
 Vinkovački Banovci, falu Csótnémeti községben, Vukovár-Szerém megyében

 Szerbia
 Novi Banovci, falu Ópazova községben, a Szerémségi körzetben
 Stari Banovci, falu Ópazova községben, a Szerémségi körzetben

 Szlovénia
 Banovci, falu Veržej községben, Muramente régióban